Michał Borowski (1872–1939) – polski kontradmirał, przewodniczący Delegacji Polskiej do Rady Portu i Dróg Wodnych w Gdańsku, brał udział w wojnie rosyjsko-japońskiej i I wojnie światowej
 Michał Borowski (1897–1968) – polski komandor, komendant Szkoły Specjalistów Morskich, brał udział w I wojnie światowej, wojnie polsko-bolszewickiej i II wojnie światowej
 Michał Borowski (1950–2020) – polski architekt i historyk sztuki, były naczelny architekt miasta stołecznego Warszawy
 Michał Borowski (ur. 1982) – prawnik, pracownik spółki Koleje Śląskie jako: główny specjalista ds. zamówień publicznych, następnie dyrektor biura prawnego i prokurent, od 13 grudnia 2012 prezes zarządu